Adriano Paroli (n. 1962) – politico e avvocato italiano
 Loris Tonino Paroli (n. 1944) – ex brigatista italiano
 Orfeo Paroli (1906-1980) – canottiere italiano

Pagine correlate 
 Parolo